David Friedman ist der Name folgender Personen:

* David Friedman (Vibraphonist) (* 1944), US-amerikanischer Vibraphonist
 David Friedman (Komponist) (* 1950), US-amerikanischer Filmkomponist 
 David Friedman (* um 1955), deutscher Schauspieler und Journalist, siehe David Friedmann (Schauspieler)
 David Friedman (Schauspieler, 1973) (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler 
 David D. Friedman (* 1945), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 David F. Friedman (1923–2011), US-amerikanischer Filmproduzent
 David M. Friedman (* 1958), US-amerikanischer Anwalt und Diplomat

Siehe auch:
 Dave Friedman
 David Friedmann